Brdo est un toponyme qui peut désigner :

 Brdo, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Brdo, un village situé dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
 Brdo, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
 Brdo, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Brdo, un village situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

 Brdo, une localité située dans la municipalité de Buje, Comitat d'Istrie ;

 Brdo (également écrit ), un village situé dans la municipalité de Nova Varoš, district de Zlatibor.